Il singolare  del Lima Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Eduardo Schwank ha vinto l'ultima edizione nel torneo risalente al 2009.

Guido Andreozzi ha battuto in finale 6–3, 6–7(6–8), 6–2 Facundo Argüello.

Teste di serie

 Éric Prodon (quarti di finale)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Guido Pella (semifinali)
 Agustín Velotti (semifinali)

  Facundo Argüello (finale)
  Thomas Fabbiano  (secondo turno)
  Fernando Romboli (primo turno)
  Guillermo Rivera-Aránguiz (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Lima Challenger 2012